Антимонид трирубидия — бинарное неорганическое соединение
рубидия и сурьмы с формулой RbSb,
фиолетовые кристаллы.

Получение 
 Сплавление в инертной атмосфере (Ar) стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Антимонид трирубидия образует фиолетовые кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmc,
параметры ячейки a = 0,6283 нм, c = 1,118 нм, Z = 2,
структура типа антимонида тринатрия.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 733°С.

Применение 
 Полупроводниковый материал для изготовлении фотокатодов.

Литература 
 
 

Соединения рубидия
рубидия